La NCAA Division I 1993 si è svolta nel 1993: al torneo hanno partecipato 48 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la seconda volta alla .

Squadre partecipanti

Torneo

West regional

Mideast regional

Northwest regional

South regional

Final Four - Wisconsin Field House, Madison

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1993
NCAA Division I (pallavolo femminile)